Keuzewerktijd
 Koning Willemstad, King William's Town in het Engels
 Koeweit
 Koewacht